AK-47 Kalašnikov –  fucile mitragliatore
AK47 – gruppo musicale italiano, interno al movimento delle posse
AK-47 – soprannome del cestista Andrej Kirilenko